Bieg przełajowy indywidualnie mężczyzn – jedna z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Zawody odbyły się 12 lipca 1924 roku. Wystartowało 38 zawodników z 10 krajów. Do mety dotarło jedynie 15 zawodników.

Wyniki 
Wyniki trzech pierwszych zawodników z każdego kraju zaliczały się do wyników drużynowych.

Bibliografia 
 
 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924